Bauprofil bezeichnet:
 ein Konstruktionsprofil, d. h. ein Aluminiumprofil, z. B. zur Fertigung von Türen, Fenstern oder sonstigen Bauelementen
 ein Profilstahl
 ein Putzprofil, das als Spachtel-, Laibungs-, Kanten-, Sockel-, Putzabschluss-, Dehnungsfugen-, Einfass-, Ausbau-, Mauerkanten-, Fassaden- oder Spezialprofil, als Anputzdichtleiste oder Putzlehre am Rohbau angebracht und anschließend eingeputzt wird. 
 ein Trockenbauprofil oder Leichtbauprofil
 ein Fugenprofil zur Herstellung von Abschluss-, Arbeits- oder Dehnungsfugen etc.
 ein Kantenprofil zum Kantenschutz oder als Treppenkantenprofil zur Erhöhung der Trittsicherheit
 ein Baugespann, d. h. eine Stangenkonstruktion, ein Lattengerüst oder eine ähnliche Installation, um in der Schweiz die Abmaße eines neu zu errichtenden Gebäudes darzustellen